Жеро — имя собственное.
 Жеро — виконт Лиможа до 988 года
 Жеро I — граф Макона и Вьенна с 1157 года
 Жеро I д’Арманьяк — граф д’Арманьяк (995—1020)
 Жеро II д’Арманьяк — граф д’Арманьяк с 1061 года
 Жеро III д’Арманьяк — граф д’Арманьяк с 1110 года
 Жеро IV д’Арманьяк — правитель графств Арманьяк и Фезансак с 1188 года, граф д’Арманьяк и де Фезансак с 1193 года
 Жеро V д’Арманьяк — граф д’Арманьяк и де Фезансак с 1215 года
 Жеро VI д’Арманьяк — виконт де Фезансаге, граф д’Арманьяк и де Фезансак

См. также